Travis steht für:

 Travis, schottische Rockband
 Travis (Staten Island), Stadtviertel in New York City
 Travis (Comicserie), frankobelgische Comicserie von Fred Duval und Christophe Quet
 Travis CI, Software zur kontinuierlichen Integration

Travis ist der Familienname folgender Personen:
 Cecil Travis (1913–2006), US-amerikanischer Baseballspieler
 Chester Travis (* 1987), neuseeländischer Filmemacher, Autor, Komponist und Musiker
 Dave Travis (* 1945), britischer Speerwerfer
 Dave Lee Travis (* 1945), britischer Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Doris Eaton Travis (1904–2010), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Edward Travis (1888–1956), britischer Kryptologe
 Eugene M. Travis (1863–1940), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Francis Travis (1921–2017), Schweizer Dirigent
 Greg Travis (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Comedian
 June Travis (1914–2008), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Kylie Travis (* 1970), australische Schauspielerin und Fotomodell
 Lewis Travis (* 1997), englischer Fußballspieler
 Mark Travis (* 1943), US-amerikanischer Film- und Theaterregisseur
 Maury Troy Travis (1965–2002), US-amerikanischer Serienmörder
 Merle Travis (1917–1983), US-amerikanischer Country-Musiker
 Nancy Travis (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Neil Travis (1936–2012), US-amerikanischer Filmeditor
 Nick Travis (1925–1964), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Nicky Travis (* 1987), englischer Fußballspieler
 Pete Travis, britischer Filmregisseur
 Randy Travis (* 1959), US-amerikanischer Country-Sänger
 Romeo Travis (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Roy Travis (1922–2013), US-amerikanischer Komponist
 Scott Travis (* 1961), US-amerikanischer Rock-Schlagzeuger
 Stacey Travis (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Theo Travis (* 1964), britischer Saxophonist
 William Travis (1809–1836), US-amerikanischer Militär im Dienste Texas